De Maltese voetbalclub Hibernians FC speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Hibernians FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Malta
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Hibernians FC
Hibernians FC